Костајник може да се односи на:

 Костајник је стара утврда смештена 8 km северозападно од Крупња.
 Костајник је насеље у општини Крупањ у Мачванском округу.